Le patronyme néerlandais De Keyser ou De Keyzer signifie littéralement l'empereur (keizer). Il est généralement admis que le patronyme provient soit d'une enseigne affichant L'empereur, soit d'un surnom donné au keizer de la guilde des archers (celui qui est 3 années de suite le roi de la guilde).

Une variante est possible sans article : Keyser ou Keyzer.

Le nom peut être décliné avec l'article accolé: Dekeyzer, De keyser.

Odonyme 
boulevard De Keyser, rue d'Anvers

Patronyme

De Keyser
 Édouard de Keyser (Edmond Romazières) (1883–1974), écrivain voyageur belge ;
 Hendrick de Keyser (1565-1621), architecte et sculpteur néerlandais ;
 Thomas de Keyser (1596-1667), peintre néerlandais ;
 Nicaise de Keyser (1813-1887), peintre belge ;
 Eugénie De Keyser (1918-2012), romancière et essayiste belge ;
 Jean-Charles De Keyser (19?-), homme de télévision belge ;
 Véronique De Keyser, (1945-), femme politique belge, députée européenne ;
 Jan de Keyser, (1965-), homme politique belge, bourgmestre de Oostkamp ;
 Désiré De Keyser, architecte belge représentatif de l'architecture éclectique en Belgique.

De Keyzer
 Bruno de Keyzer (1949-2019), directeur de la photographie ;
 Carl De Keyzer (1958-), photographe et opérateur belge ;
 Jack de keyzer (1955-), chanteur, guitariste et compositeur canadien britannique.

Dekeyser 
 Jérôme Dekeyser (1983-), joueur belge de hockey sur gazon

Keyser
 Pieter Dirkszoon Keyser (1540-1596), (Petrus Theodori), navigateur et cartographe néerlandais ; 
 Cassius Jackson Keyser (1862-1947), mathématicien américain ;
 Jacques Keyser (1885-1954), athlète franco-néerlandais;
 France Keyser (1970), photojournaliste française.

Toponyme
Keyser, ville des États-Unis.

Patronyme néerlandais

de:De Keyser
pl:Keyser
pt:Keyser